Die Abkürzung STF steht für:
 Schweizerische Textilfachschule
 STF Records, ein deutsches Musiklabel
 Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung
 Süd-Tiroler Freiheit, eine Partei
 Supremo Tribunal Federal, das Oberste Bundesgericht Brasiliens
 Svenska Turistföreningen, einen schwedischen Wanderverein
 Schlauchtruppführer bei der Feuerwehr, siehe Gruppe (Feuerwehr)#Schlauchtrupp
 Second to find, siehe Geocaching#Geocacher-Glossar
 Smooth Trans Focus, ein optisches Filterverfahren in der Fotografie, siehe Apodisation
 Special Task Force, siehe Spezialeinheit
 eine ehemalige Rapformation bestehend aus Scope, Tuareg und Fast Forward

Stf. oder StF:
 Stammfassung eines Gesetzes, sein erstmals gültiger Wortlaut 

Abkürzung